Łodygowo ist ein polnischer Ortsname:
 Łodygowo (Kisielice), Dorf im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: (Groß) Ludwigsdorf, Kreis Rosenberg, Westpreußen
 Łodygowo (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Lodigowen, 1938 bis 1945 Ludwigshagen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Łodygowice
 Łodwigowo